Gestrandet steht für:

 Gestrandet (1987), US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1987
 Gestrandet (1990), norwegischer Spielfilm aus dem Jahr 1990
 Gestrandet (2013), französischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2013
 Gestrandet (2016), deutscher Dokumentarfilm aus dem Jahr 2016
 Gestrandet im Paradies, US-britisch-luxemburgischer Film
 Adam sucht Eva – Gestrandet im Paradies
Siehe auch:
 Gestrandeter Wal
 Stranded
 Strandung